Le sigle OSF peut se référer à :

 Le réseau Open Society Foundations (OSF) créé par le milliardaire George Soros,
 Open Science Framework, une application web gratuite et open source conçue par le Center for Open Science
 en informatique : ,
 Optronique Secteur Frontal, équipement du Dassault Rafale
 Ondes sans frontières, une association en Île-de-France,
 en langage SMS : « On s'en fout »,
 dans le domaine humanitaire : Ophthalmo sans frontières, une organisation non gouvernementale,
 la congrégation religieuse des Sœurs ursulines de la Sainte Famille.